Ovo je drugo izdanje Razvojnog trofeja FINA-e u vaterpolu. Održano je od 5. do 11. travnja 2009. U Kuwaitu.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Utakmice za plasman 

 za 11. mjesto:  -  34:3
 za 9. mjesto:  -  6:8
 za 7. mjesto:  -  10:14
 za 5. mjesto:  -  4:6
 za broncu:  -  8:7
 za zlato:  -  13:6

2009
 2009